Mattone – elemento impiegato in edilizia. Spesso ed impropriamente usato nel linguaggio comune per indicare i vari prodotti ceramici utilizzati per costruire, è da considerarsi come uno dei tanti prodotti catalogati nella lingua italiana come laterizi
Andrea Mattone – atleta paralimpico italiano
Claudio Mattone – compositore, cantante e paroliere italiano
Rosso mattone – colore

Pagine correlate
Mattoni (disambigua)